Alkaios (altgriechisch , lateinisch Alcaeus) ist

der Name von:
 Alkaios von Lesbos, griechischer Lyriker aus Mytilene (* ca. 620 v. Chr.)
 Archon eponymos von Athen im Jahre 422/21 v. Chr.
 Alkaios (Komödiendichter), Sohn des Mikkos, griechischer Komödiendichter in Athen (4. Jahrh. v. Chr.) 
 Alkaios von Messene, griechischer Lyriker (um 200 v. Chr.)

in der griechischen Mythologie:
 Alkaios (Tiryns), ein Sohn des Perseus und der Andromeda
 Alkaios (Herakles), früherer Name und Beiname des Herakles
 Alkaios (Sohn des Androgeos), Enkel des Minos
 Alkaios (Sohn des Herakles), Sohn des Herakles und der Omphale oder einer Sklavin des Iardanos
 Alkaios (Trojaner), Kämpfer im Trojanischen Krieg

Alcaeus bezeichnet:
 (12607) Alcaeus, Asteroid

Siehe auch:
 Giorgos Alkeos, ein griechischer Popmusiker
 Alceus